Лобунец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лобунец, Валерий Николаевич (1939—2016) — советский, украинский и литовский актёр театра и кино.
 Лобунец, Олег Игоревич (род. 1973) — старший лейтенант, участник Первой чеченской войны, Герой Российской Федерации.